Pewal ist der Familienname folgender Personen:
 Marco Pewal (* 1978), österreichischer Eishockeyspieler
 Martin Pewal (* 1978), österreichischer Eishockeyspieler